Jacobus IV van Majorca (1336-1375), titulair koning van Majorca (1349-1375)
 Jacobus IV van Schotland (1473-1513), koning van Schotland